MPSS steht für:

 Massively Parallel Signature Sequencing
 Meta Planungs- und Simulationssystem
 Missionare vom Kostbaren Blut

Abkürzung